Ел Сестеадеро има више значења:

 Ел Сестеадеро (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сестеадеро (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сестеадеро (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику